

Biografia 

Creato gran maestro di Francia nel 1644, era conosciuto come cavaliere di Guisa, fino a quando non succedette come duca di Joyeuse alla madre nel 1647. Dal 1643 al 1654 fu anche Gran ciambellano di Francia.

Sposò il 3 novembre 1649 a Tolone Maria Francesca di Valois, figlia di Luigi Emanuele duca di Angouleme, che succedette al padre nel 1653. Lo stesso anno fu creato duca de la Guiche, ma il titolo si estinse con la sua morte. Ebbero due figli:
 Luigi Giuseppe di Guisa, duca di Guisa (1650 – 1671)
 Caterina Enrichetta (1651 – 1655)

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Guisa
Guisa
L